1970 — одна́ ты́сяча девятьсо́т семьдеся́т — может означать:

 1970 — натуральное число между 1969 и 1971.
 1970 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1970 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1970 год в литературе

В искусстве 
 1970 год в кино
 1970 год в театре
 1970 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1970 год в музыке

В науке 
 1970 год в науке